Jméno a příjmení Peter Bartoš má více nositelů:

 Peter Bartoš (* 1962) – slovenský fotbalista
 Peter Bartoš (1973) – slovenský hokejista
 Peter Bartoš (malíř) (* 1938) – slovenský malíř